Le championnat d'Allemagne de rugby à XV 2022-2023 ou  2022-2023 est une compétition de rugby à XV qui oppose les 16 meilleurs clubs allemands. 

La  de la compétition se déroule du  au  sous la forme d'un championnat avec 2 poules composées de 8 équipes, suivie de demi-finales et d'une finale. Les derniers barrages de promotion/relégation se tiennent le .

Contexte 
Quelques changements réglementaires accompagnent la compétition depuis l'année précédente, avec notamment l'adoption d'une feuille de match de 23 joueurs, contre 22 auparavant. Les équipes pourront réaliser douze changements, les joueurs sortis pouvant ainsi revenir sur le terrain. 

Les seize équipes sont réparties de la manière suivante :

1. Bundesliga Nord/Est
 FC Sankt Pauli
 Berlin RC
 SC Germania List
 RK 03 Berlin
 TSV Victoria Linden
 Hamburger RC
 RC Leipzig
 DSV 78 Hanovre

1. Bundesliga Sud/Ouest
 SC Neuenheim  
 RG Heidelberg
 TSV Handschuhsheim
 Heidelberger RK
 RK Heusenstamm
 SC 1880 Frankfurt

1. Bundesliga Nord/Est 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Berlin :RK 03 BerlinBerlin RC

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Hanovre :TSV Victoria LindenSC Germania ListDSV 78 Hanovre</div>

</div>

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

1. Bundesliga Sud/Ouest 
 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Heidelberg :Heidelberger RKRG HeidelbergSC Neuenheim

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Offenbach :RK Heusenstamm</div>

</div>

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Phase finale

Barrage de promotion / relégation

Notes et références

Liens externes 
    www.scoreboard.com - Site de résultats sportifs nationaux et internationaux
  www.rugbyweb.de - Site officiel de la Fédération allemande
   www.rugbyarchive.net

2022-2023
Rugby à XV M1
Allemagne M1